Osoby o tym nazwisku:
 Julia Gorbaniuk – polska psycholożka
 Oleg Gorbaniuk – polski psycholog, ekonomista